

Geografia 
 Vallet – comune francese
 Cantone di Vallet – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Nantes

Persone 
 Auguste Vallet de Viriville – archivista e storico francese
 Bernard Vallet – ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo francese
 Francisco de Paula Vallet – gesuita spagnolo
 Georges Vallet – archeologo francese
 Juan Vallet de Goytisolo – giurista spagnolo
 Nicolas Vallet – compositore e liutista francese di origine fiamminga